1 miejscowość w Polsce
 Masów – wieś w województwie opolskim, w powiecie opolskim, w gminie Łubniany

 1 część miejscowości w Polsce
 Masów – część miasta Dęblin, w województwie lubelskim, w powiecie ryckim

Zobacz też:
 Masłów
 Massow
 Mazów